Die OPPO International Championship 2018 war ein Snookerturnier im Rahmen der Main-Tour-Saison 2018/19, das vom 28. Oktober bis 4. November in China ausgetragen wurde. Die insgesamt siebte Ausgabe des Turniers fand zum vierten Mal in Folge in Daqing im Nordosten des Landes statt.

In den beiden vorangegangenen Jahren hieß der Sieger in Daqing Mark Selby. Diesmal schied er jedoch im Viertelfinale aus. Sein Endspielgegner vom Vorjahr, Mark Allen aus Nordirland, schaffte zum zweiten Mal in Folge den Finaleinzug und sicherte sich diesmal durch einen 10:5-Sieg über Neil Robertson den Titel. Er gewann damit sein viertes großes Ranglistenturnier.

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde 2018 um weitere 75.000 £ deutlich erhöht. Damit wurde es zum drittwichtigsten Turnier der Saison hinter der WM und den China Open. Ein Drittel des zusätzlichen Geldes wurde für die Erhöhung der Siegprämie verwendet. Die übrigen 50.000 £ verteilten sich in kleineren Beträgen auf die Verlierer der Runde der Letzten 32 bis zum Viertelfinale. Die Einstiegsprämie von 4.000 £ für die Sieger in der Qualifikationsrunde blieb unverändert.

Der 'Rolling 147 Prize' für ein Maximum Break stand bei 5.000 £

Finalrunde 
In Daqing traten ab Sonntag, 28. Oktober, 72 Spieler an: 56 bereits qualifizierte Spieler und 16 Spieler, die ihre Qualifikationsspiele als sogenannte Heldovers (an den Hauptveranstaltungsort verlegte Spiele) austrugen, darunter die vier chinesischen Wildcard-Spieler. Für die nachgeholten Spiele und die erste Runde waren zwei Tage angesetzt. Jede Runde von den Letzten 32 bis zum Viertelfinale wurde jeweils an einem Tag ausgetragen. Die beiden Halbfinals fanden an zwei verschiedenen Tagen statt und gingen über zwei Sessions, ebenso wie das Finale am Sonntag, den 4. November.

A = Amateurspieler (während der Saison 2018/19 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Spieler mit einer Wildcard des chinesischen Verbands

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde bis auf acht Spiele vom 9. bis 12. Oktober 2018 im Metrodome von Barnsley in England ausgetragen. Die besten zwei der Weltrangliste, Mark Selby und Mark Williams, sowie die beiden besten chinesischen Spieler, Ding Junhui und Liang Wenbo, (Spiele 1, 5, 48 und 64) trugen ihre Partien erst in China aus. Ebenso wurden vier Partien mit chinesischen Wildcard-Spielern (Spiele 4, 52, 54 und 61) nach Daqing verlegt. Sämtliche Partien wurden im Best-of-11-Modus gespielt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während der Saison 2018/19 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Spieler mit einer Wildcard des chinesischen Verbands

Century-Breaks

Hauptrunde 
107 Century-Breaks wurden im Hauptturnier in Daqing inklusive der nachgeholten Qualifikationsspiele erzielt. 40 Spieler waren daran beteiligt. Die sogenannten Heldovers trugen 10 Breaks von 100 oder mehr Punkten bei. Damit war die International Championship 2018 das erste Profiturnier der Snookergeschichte mit mehr als 100 Centurys. 14 davon gelangen dem Turniersieger Mark Allen, der auch das höchste Turnierbreak mit 146 Punkten erzielte, was ihm noch einmal 3.000 £ Extraprämie brachte. Mit 10 Centurys war Neil Robertson auch in dieser Liste der zweitbeste Spieler.

Qualifikation 
34 Spieler erzielten in Barnsley zusammen 47 Century-Breaks.

Quellen 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Daqing